Štěnovice může označovat:

 Štěnovice – obec u Plzně v okrese Plzeň-jih
 Štěnovice (tvrz) – zaniklé hradiště a tvrz nad stejnojmennou obcí
 Štěnovice (zámek) – barokní zámek postavený ve stejnojmenné obci za řekou Úhlavou
 Klášter Štěnovice – raně barokní stavba jižně od Štěnovic, tomto účelu sloužila jen krátce, 29 let
 Lomy Štěnovice – zatomené lomy na kámen u Štěnovic